22-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в финских городах Хельсинки и Хямеэнлинна с 25 декабря 1997 года по 3 января 1998 года. Победу одержали хозяева — сборная Финляндии, в финале со счётом 2:1 обыгравшая сборную России. Бронзовые медали достались сборной Швейцарии.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Казахстана пришла из группы B, остальные — с прошлого турнира группы A.

Европа
 *
 *
 ×
 *
 *
 *

 *
Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^

 <div id="1">* = 9 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 1997 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам группы B чемпионата мира 1997 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Полуфинал за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Утешительный раунд 

 проиграла серию со счётом 17-3 и выбыла в группу B

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Награды 
Сборная всех звёзд

 Вратарь:  Давид Эбишер
 Защитники:  Пьер Хедин,  Андрей Марков
 Нападающие:  Максим Балмочных,  Олли Йокинен,  Эро Сомервуори

Примечания

Ссылки 
 Статистика и результаты
 Хоккейный архив

1997 год в хоккее
1998 год в хоккее
Декабрь 1997 года
Январь 1998 года
Спорт в Финляндии в 1997 году
Спорт в Финляндии в 1998 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Хямеэнлинне
Чемпионаты мира в Финляндии